Gminy w USA:
 Duck Creek (ang. Duck Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Duck Creek (ang. Duck Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Duck Creek (ang. Duck Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stoddard
 Duck Creek (ang. Duck Creek Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams